Куэва-дель-Иерро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) сьерра-альта. Занимает площадь 28,2 км². Население — 41 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки